Керема () — город в южной части Папуа — Новой Гвинеи, административный центр провинции Галф.

География 
Расположен на восточном побережье залива Папуа, в 229 км к северо-западу от столицы страны, города Порт-Морсби.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 6551 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Папуа — Новой Гвинеи